Мандари́н — плод мандаринового дерева (или кустарника).

Внешний вид и строение 
Плоды мандарина небольшие (4-8 см),  Цвет оранжевый или оранжево-жёлтый. Форма шаровидная или слегка сплюснутая с полюсов.

Кожица тонкая, снимается легко. Лёгкая очистка от кожицы является преимуществом мандарина перед другими цитрусовыми, которые все чистятся труднее.

Как и у других цитрусовых, мякоть плода состоит из покрытых плёнкой долек, которые в свою очередь состоят из большого количества продолговатых клеточек.

Плоды бывают без семян, бывают с небольшим количеством семян.

Сорта мандаринов 
Родина мандариновых деревьев — Индокитай. Из Китая и Индии сладкие ароматные цитрусовые перебрались в Японию. Затем освоили Средиземноморье. Их стали выращивать в Италии, Испании, Франции, Марокко. Китай производит более половины мирового сбора мандаринов. В продажу на мировой рынок поступают два сорта китайских мандаринов. Отличительной чертой обоих сортов является грубая мякоть и хаотичный размер долек. На вкус фрукты кислые, при этом у них практически отсутствуют косточки.
 «Шивамикан». Обладает ярко-желтой кожурой и приплюснутой формой. Период созревания начинается в конце сентября или в начале ноября, в зависимости от погодных условий.
 «Сатсума». Этот сорт отличается желтым оттенком кожуры с бугристо-рыхлой поверхностью. Созревают плоды в конце ноября или начале декабря.

Пищевая ценность 
Мандарины сладкие на вкус. В пищу употребляются как цельные плоды, так и выжатый сок.
Кроме того, их вялят и сушат.

В плодах мандарина большое количество сахара (до 10,5 %), витамины C, B1, B2, провитамин A, свободные органические кислоты, фитонциды, , пектиновые вещества, минеральные соли.

Мандарины прекрасно сохраняют витамин C при долгом хранении. Они созревают в ноябре—декабре, поэтому зимой могут быть источником витаминов для живущих в северном полушарии.

Химический состав мандарина 

Мякоть плодов содержит сахара, органические кислоты (лимонную и другие — до 0,6-1,1 %), витамины (тиамин, рибофлавин, аскорбиновая кислота, рутин) и фитонциды. В кожуре обнаружено до 1-2 % эфирного (мандариновое) масла, оранжевые и жёлтые пигменты, среди них каротин.

В состав эфирного масла входят α-лимонен, цитраль, каприловый и другие альдегиды, спирты, метиловый эфир антраниловой кислоты, который придаёт мандариновому маслу, плодам, листьям и молодым побегам своеобразный вкус и запах.

Мандарины являются ценным диетическим продуктом, повышающим аппетит, улучшающим обменные процессы и насыщающим организм витаминами в зимнее время. Мандарины и мандариновый сок оказывают на организм общеукрепляющее действие, способствуют пищеварению, а благодаря фитонцидным свойствам оказывают антимикробное действие. Фитонцидная активность сока проявляется в его действии на патогенные грибы, вызывающие некоторые кожные заболевания.

Хозяйственное значение и применение 
Плоды мандарина употребляют в свежем виде и для изготовления фруктовых соков и компотов. В качестве пряности его используют в приготовлении различных сладких блюд, печенья, соусов, рыбы, птицы, блюд из риса и фруктовых салатов.

Мандариновую кожуру употребляют как заменитель померанцевой корки при приготовлении различных лекарственных препаратов, настоев, сиропов, экстрактов, а также в пищевой промышленности. При многократном втирании в кожу сока мандарина излечиваются участки кожи, поражённые микроспорией и трихофитией. Спиртовая настойка из кожуры мандаринов повышает аппетит, размягчает воспалительный секрет в бронхах и верхних дыхательных путях, способствует отделению мокроты. В восточной медицине настойку кожуры, а также водный её настой или отвар применяли при бронхите, тошноте, как противокашлевое и средство, улучшающее пищеварение.

Низкорослые сорта мандаринов, как, например, уншиу, также разводят как декоративное комнатное растение.

Культивация 
Урожайность высокая, до 5-6 тысяч плодов с дерева в благоприятный сезон.

Мандарины являются самой культивируемой цитрусовой культурой в Китае, тропической Азии, Индии, Японии, в Средиземноморье, в США во Флориде. Японский морозостойкий вид уншиу выращивают на Черноморском побережье Кавказа и в Краснодарском крае.

Объём производства

Примечания

Литература 
 
 

Фрукты
Мандарины